Nimbus ou Nimbo pode referir-se a:
Nimbus (personagem), personagem criado por Mauricio de Sousa
Nimbus (satélite)
Cumulonimbus, um tipo de nuvem
Halo (iconografia religiosa)

Desambiguação